Omicron Cygni pode se referir a:
Omicron1 Cygni
Omicron2 Cygni